City of Mbombela (; ) è una municipalità locale del Sudafrica appartenente alla municipalità distrettuale di Ehlanzeni, nella provincia di Mpumalanga.

Fu istituita nel 2016 mediante l'accorpamento della municipalità locale di Mbombela con la municipalità locale di Umjindi.

Il territorio della municipalità locale di Mbombela si estendeva su una superficie di  ed era suddiviso in 36 circoscrizioni elettorali (wards). Il suo codice di distretto era MP322.

Geografia fisica

Confini
La municipalità locale di Mbombela confinava a nord con quella di Bushbuckridge, a sudest con quella di Nkomazi, a sud con quella di Umjindi, a ovest con quelle di Emakhazeni (Nkangala) e Thaba Chweu e a est con l'Area della gestione del distretto MPDMA32.

Città e comuni
Alkmaar
Barretts
Broedershoek
Broham
Elandshoek
eMahusha
Gatehouse
Gutshwa
Hazyview
Kaapsehoop
KaBokweni
Kanyamazane
Karino
Khamagugu
Kiepersol
Krokodilpoort
Lomshiyo
Luphisa
Marathon
Masoyi
Mataffin
Matsulu
Mayfern
Mbuyane
Mdluli
Montrose
Mpakeni
Msogwaba
Nakambeni
Nelspruit
Ngodini
Ngodwana
Nkambeni
Nsikazi
Numbi
Numbi Gate
Plaston
Rocky Drift
Schagen
State Land
Weltevreden
Wendywood
White River
Witrivier
Yaverlandv

Fiumi
Blinkwater
Blinkwaterspruit
Buffelskloofspruit
Crocodile
Elandspruit
Gladdespruit
Gutshwa
Houtbosloop
Kaap
Lupelule
Mababababa
Mac Mac
Marite
Mbuzulwane
Mnyeleni
Motitsi
Nelspruit
Ngodwana
Noordkaap
Nsikazi
Phabeni
Rietspruit
Sabane
Sabie
Sand
Sithungwane
White Waters
Wit

Dighe
Burgers Hall Dam
Da Gama Dam
Friedenheim Dam
Klipkoppie Dam
Langmere Dam
Mestel Dam
Mtshawu Dam
Ngodwana Dam
Primkop Dam

Altri progetti

Collegamenti esterni
 
 

Mbombela, City of